Plaats in Indonesië
 Teluk Pinang (Gaung Anak Serka), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Teluk Pinang (Ciawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java